Чо Миён (, , род. 31 января 1997 года, Инчхон, Республика Корея) — южнокорейская певица, автор песен и актриса. Является главной вокалисткой гёрл-группы (G)I-DLE. Также озвучивает Ари, участницу виртуальной K-pop-группы K/DA. Дебютировала сольно 27 апреля 2022 года с мини-альбомом My.

Биография

Ранняя жизнь 
Чо Миён родилась 31 января 1997 года в Инчхоне (Республика Корея). Она была единственным ребёнком в семье. Миён с детства проявляла большой интерес к музыке. Её любовь к музыке была вдохновлена отцом. В музыкальной школе обучилась играть на скрипке, гитаре и фортепиано.

Миён продолжала заниматься музыкой, записавшись в музыкальную академию, чтобы укрепить свои вокальные навыки, а также научиться сочинять песни. Миён стажировалась около восьми лет, прежде чем дебютировать с (G)I-DLE.

Пре-дебют 
С 2010 по 2016 года Миён была стажёром в YG Entertainment. В 2016 году она стала стажёром в Cube Entertainment. В сентябре 2016 года Миён появилась вместе с Seulong, на концерте Urban Zakapa. В 2017 году она снялась в музыкальном клипе Лим Сыль Она «You».

2018—2020: Дебют в (G)I-DLE, коллаборации и актёрский дебют 

Миён дебютировала с (G)I-DLE 2 мая 2018 года с мини-альбомом I Am и песней «Latata».

26 октября 2018 года было подтверждено, что Миён выступит на церемонии открытия чемпионата мира по «League of Legends 2018» вместе с Соён, Мэдисон Бир и Джейрой Бёрнс. Они записали голоса для виртуальной группы K/DA, Миён озвучила Ари, одну из самых известных персонажей в League of Legends. Вместе с Эвелинн, озвученной Бир, Ари является главным вокалистом группы. Их песня «Pop/Stars» стала вирусной на YouTube и возглавила мировой хит-парад цифровых песен Billboard..

В 2019 году Миён совместно с Hangzoo записали песню «Cart» в рамках проекта Amoeba Culture X Devine Channel Code Share Project.

В 2020 году Миён появилась на музыкальном шоу Певец в Маске. Она выиграла первый раунд с 64 очками. Во втором раунде она исполнила песню Юн Ми Рэ «Goodbye Sadness and Hello Happiness», но проиграла Им Кан Суну. Её исполнение было тепло встречено как зрителями, так и коллективами. Голос Миён был описан как «дымчатый, но душевный».

Миён вновь озвучила Ари, новый сингл K/DA «The Baddest» с участием Миён, Соён, Беа Миллер и Вулфтилы, был выпущен 17 августа для предстоящего мини-альбома группы.

В сентябре стало известно, что Миён дебютирует как актриса в роли Ю Хён в веб-драме «Повтор». Миён выпустила для дорамы несколько саундтрека: «Dreaming About You» и «How To Love (with Neon Paprika)». Дорама собрала более 6 миллионов просмотров.

В октябре Миён спела «We Already Fell In Love» вместе с Минни в рамках саундтрека Do Do Sol Sol La La Sol, а в ноябре она выпустила свой первый сольный OST «My Destiny» к дораме «История девятихвостого лиса».

30 ноября Миён появилась в Seoul Connects U, разнообразном туристическом шоу, совместно спланированном и подготовленном MBC и Сеульским фондом туризма. Программа показывает путешествие во времени в одном и том же пространстве и в разное время для глобальных поклонников, связывая прошлое и настоящее Сеула с помощью фотографий звезд и поклонников в режиме реального времени.

2021–н.в: DJ, M.C и сольный дебют
В феврале 2021 года было объявлено, что Миён была выбрана главной ведущей радиопрограммы Naver Gossip Idle. Радиошоу первоначально транслировалось как трилогия в ознаменование возвращения группы с четвёртым мини-альбомом I Burn. В том же месяце Миён была назначена одной из новых ведущих музыкальной программы Mnet M Countdown, должность, которую она занимала с 18 февраля вместе с актёром Нам Юн Су. Она стала первой девушкой-МС в программе за 9 лет. В конце месяца Миён удалось попасть в список ежемесячного рейтинга «Репутация бренда среди девушек-айдолов» на 3 месте, увеличившись на 96,20 % после Дженни и Лисы из BLACKPINK.

В мае Миен появилась на Kingdom: Legendary War в качестве гостя, чтобы помочь BtoB с песней «Blue Moon (Cinema Ver)». 28 мая корейские СМИ сообщили, что Миён участвовала в альбоме CS Happy Entertainment в песне «You Were My Breath». Продюсером альбома является Чон Чан Сик, генеральный директор CS Happy Entertainment, признавший потенциал Миён и оправдавший его ожидания благодаря её непревзойденным навыкам пения, которые ещё не были в группе. После его выпуска он дебютировал под номером 96 в чарте загрузки Gaon.

В августе деловая газета Maeil сообщила, что Миён будет сниматься вместе с актером Ли Тхэ Вином в предстоящем комедийном веб-сериале «Доставка», который выйдет позже в октябре. Она сыграла роль Квак Ду Сика, актрису и курьершу, которая хорошо разбирается в боевых искусствах. Говорят, что певица появляется в этой веб-драме, чтобы помочь местным малым и средним предприятиям в трудные времена из-за COVID-19 в провинции Кёнгидо.

11 октября Миён выпустила совместный с Raiden альбом Love Right Back с ведущим синглом «Side Effect», выпущенным. Она также участвовала в записи песни Ли Донхэ «Blue Moon», который был выпущен 13 октября. В тот же день она была подтверждена на главную роль в предстоящем комедийном веб-сериале «Стажер для взрослых» в роли Банг Е Гён вместе с Рю Ю Хеном. 17 ноября Миён была показана в клипе рэпера Кида Милли «Kitty».

6 апреля 2022 года было объявлено, что Миён дебютирует сольно в конце апреля. 8 апреля Cube Entertainment объявили, что 27 апреля выйдет ее первый мини-альбом My, с «Drive» в качестве ведущего сингла.

Дискография

Мини-альбомы 
 My (2022)

Фильмография

Телесериалы

Развлекательные шоу

Примечания 

Музыканты (G)I-dle